Farra ima više značenja:
 Farra, Belluno
 Farra, Treviso